Куппер-Маунтин:

Рельеф Канады 
 Куппер-Маунтин (Альберта) — гора в Альберте
 Куппер-Маунтин (Британская Колумбия) — гора в Британской Колумбии

Рельеф США 
 Куппер-Маунтин (Айдахо) — гора в Айдахо
 Куппер-Маунтин (Аляска) — гора в Аляске
 Куппер-Маунтин (Аризона) — гора в Аризоне
 Куппер-Маунтин (Вайоминг) — гора в Вайоминге
 Куппер-Маунтин (Вашингтон) — гора в Вашингтоне
 Куппер-Маунтин (Колорадо) — гора в Колорадо
 Куппер-Маунтин, другое название Пик-Маунтин (Коннектикут). 
 Куппер-Маунтин (Невада) — гора в Неваде
 Куппер-Маунтин (Орегон) — гора в Орегоне
 Куппер-Маунтин (Юта) — гора в Юте

Другие значения 
 Гора Куппер — фильм 1983 года.
 Куппер-Маунтин (посёлок, Британская Колумбия) — шахтёрский посёлок в округе Симилкамин (Британская Колумбия, Канада)